Marcin Jabłoński (1801-1876) – polski malarz i litograf
 Marcin Jabłoński (1888-1948) – polski duchowny katolicki, 1931-1936 prezes Związku Spisko-Orawskiego, publicysta
 Marcin Jabłoński (ur. 1965) – polski działacz państwowy
 Marcin Jabłoński (ur. 1992) – polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)
 Marcin Jabłoński (ur. 1994) – polski lekkoatleta specjalizujący się w biegu na 400 metrów przez płotki